Crispin est un patronyme porté notamment par :

 Ann C. Crispin (1950-2013), romancière américaine spécialisée en science-fiction ;
 Gilbert Crispin (1085-1117), abbé de Westminster ; 
 Janine Crispin (1911-2011), actrice française ;
 Jean Carlos Crispín (1992-), coureur cycliste dominicain ;
 Robert Crispin, aventurier normand.

Pseudonyme 
 Edmund Crispin (1921-1978), écrivain et un compositeur britannique, surtout connu pour ses romans policiers.

Personnage 
 Crispin,célèbre personnage de théâtre des  et s.

Homonymie de patronyme